Rongerik Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Rongrik, atoll, 
 Rongrik (holme), Likiep, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar